Alto Perú steht für:
 Oberperu oder Alto Perú, der Teil des spanischen Kolonialreichs, aus dem Bolivien hervorging
 CA Alto Perú, Fußballverein in Montevideo (Uruguay)